Dans le domaine de la botanique et de la mycologie, chez les espèces qui en produisent, on nomme sporocarpe (littéralement « fruit à spores ») la structure qui enveloppe et protège les spores regroupées en sores.

Chez les plantes 
Cette formation n'est pas essentielle à la reproduction mais contribue à une meilleure protection des spores. On la trouve par exemple chez les Marsileopsidés.
Certains Cryptogames produisent un sporocarpe qui enferme les spores ou les corps reproducteurs femelles en formant une sorte de fruit. 
Les Cryptogames à prothalle (thallophytes) produisent des archégones et des sporanges pouvant être considérés comme des sporocarpes. Chez la plupart des familles de Cryptogames, des formations plus ou moins complexes semblent annoncer ce que sera le fruit chez les Phanérogames.

Un grand nombre d'algues, dont les Floridées et dans une moindre mesure les Fucacées, produisent des fructifications globuleuses plus ou moins nettes assimilables à des sporocarpes. Par exemple, les Characées produisent un sporocarpe typique, à partir de l'oogemme fécondée.

Chez les champignons et lichens 
Les Ascomycètes, les Basidiomycètes, les lichens et les Pucciniales produisent des sporocarpes au sens mycologique du mot. Ce terme bénéficie d'une hypertrophie synonymique puisqu'il est également appelé sporophore (littéralement « porte-spores ») ou carpophore (« porte-fruit »). On parle d'ascocarpe (ou ascoma) chez les Ascomycètes et de basidiocarpe (ou basidiome) chez les Basidiomycètes.

Certains champignons comme les truffes forment des sporocarpes souterrains, mis au jour par des animaux, tels que les sangliers ou écureuils qui s'en nourrissent (par exemple dans le cas de la truffe du cerf (Elaphomyces granulatus), pour disperser les spores du champignon.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Spore
 Champignon

Bibliographie 
 Marcel Bon : Champignons de France et d'Europe occidentale (Flammarion, 2004, 2012) p.7 -

Liens externes 
  
 
 Schéma présentant les relations entre mycélium et sporocarpe chez les champignons non endogés (non-souterrains)

Morphologie végétale
Morphologie et anatomie fongiques